

Astronomia
 2791 Paradise – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Paradise – film del 1926 diretto da Irvin Willat
 Paradise – film del 1928 diretto da Denison Clift
 Paradise – film del 1982 diretto da Stuart Gillard
 La strada per il paradiso (Paradise) – film del 1991 diretto da Mary Agnes Donoghue
 Paradise – film del 2004 diretto da Frank Pierson
 Paradise – film documentario del 2009 diretto da Michael Almereyda
 Paradise – film del 2013 diretto da Diablo Cody
 Paradise – film dell 2016 diretto da Andrej Končalovskij
Paradise - Una nuova vita – film del 2019 diretto da Davide Del Degan

Geografia 
 Guyana
 Paradise – capoluogo di Demerara-Mahaica
 Stati Uniti d'America
 Paradise – comunità non incorporata della Contea di Mono, California
 Paradise – comunità non incorporata della Contea di Butte, California
 Paradise – città della Contea di Russell, Kansas
 Paradise – township della Contea di Grand Traverse, Michigan
 Paradise – census-designated place della Contea di Sanders, Montana
 Paradise – census-designated place della Contea di Clark, Nevada
 Paradise – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Paradise – township della Contea di Monroe, Pennsylvania
 Paradise – township della Contea di York, Pennsylvania
 Paradise – città della Contea di Wise, Texas
 Paradise – città della Contea di Cache, Utah

Musica 
 Paradise – singolo dei Change del 1981
 Paradise – singolo di Phoebe Cates del 1982
 Paradise – album di Phoebe Cates del 1982
 Paradise – singolo di Sade del 1988, dall'album Stronger Than Pride
 Paradise – album degli Inner City del 1989
 Paradise – traccia audio degli Stratovarius del 1997, dall'album Visions
 Paradise –  album di Bob Sinclar del 1998
 Paradise – album di Kenny G del 2002
 Paradise – singolo di LL Cool J del 2002
 Paradise – singolo di Molella (feat. Alessia D'Andrea) del 2010
 Paradise – singolo dei Coldplay del 2011, dall'album Mylo Xyloto
 Paradise – EP di Lana Del Rey del 2012
 Paradise – album di Cody Simpson del 2012 
 Paradise – traccia audio di Cody Simpson del 2012
 Paradise – EP dei Within Temptation del 2013
 Paradise – singolo di Big Sean del 2014
 Paradise – singolo di Benny Benassi e Chris Brown del 2016
 Paradise – EP di Anohni del 2017
 Paradise – singolo dei The Rasmus del 2017
 Paradise – singolo di George Ezra del 2018
 Paradise – singolo degli Ofenbach del 2018
 Paradise – singolo di Bazzi del 2019
 Paradise – singolo dei KMFDM del 2019
 Paradise – cantante hip hop
 Paradise – singolo dei Meduza del 2020

Televisione 
 Paradise – serie televisiva statunitense
 La comunità di Alixus (Paradise) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Altro 
 Paradise – cocktail ufficiale IBA
 Paradiso (Paradise) – romanzo di Toni Morrison del 1997
Paradise – avventura grafica di Benoît Sokal

Altri progetti